Ко́нсульство:
 Консульство — официальное представительство страны за её границей.
 Морское консульство — испанский средневековый судебный орган.
 Консульство — во времена Римской республики период (1 год), на который избирались консулы — два высших должностных лица.

См. также 
 Консул
 Консулат